Са́ра Фэй Райт (; ) — американская актриса и фотомодель, известная по фильмам «Все, что есть у тебя» и «Мальчикам это нравится», а также по телесериалу «Пятерняшки».

Биография 
Сара Фэй Райт родилась 28 сентября 1983 года в Луисвилле, штат Кентукки. Окончила среднюю школу Сенеки в Кентукки. Некоторое время жила в Европе и пела в хоре The Kentucky Ambassadors of Music. В 14 лет переехала в Чикаго и начала работать фотомоделью. Сотрудничала с модельным агентством Ford Models в Лос-Анджелесе.

Успехи в кинокарьере Райт начались с участия в сериале «Пятерняшки» в 2004 году. Позже снималась в сериалах «Седьмое небо», «Парки и зоны отдыха» и других.

В 2018 году за роль в фильме «Сделано в Америке» была номинирована на премию «Alliance of Women Film Journalists» в категории «Самая вопиющая разница в возрасте между главным персонажем и его любовным интересом».

Личная жизнь 
С 2005 по 2006 год Райт была замужем за художником Эй Джеем Мейсоном.

С 23 июня 2012 года Райт замужем за актёром Эриком Кристианом Олсен, с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы. У супругов есть трое детей — сын Уайатт Оливер Олсен (род. 16 августа 2013) и дочери Эзми Оливия Олсен (род. 9 августа 2016) и Уинтер Стори Олсен (род. 15 сентября 2020).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США